Instrument est un nom commun qui peut désigner :

Outils 
 instrument de chirurgie, utilisé pour des opérations chirurgicales.
 instrument de recherche, utilisé pour effectuer des recherches d'information.
 instrument de musique, destiné à produire des sons de hauteur, timbre, et intensité variés.
 instrument de bord ou instrument de vol, dispositif destiné à visualiser des informations au conducteur d'une machine, l'équipage d'un aéronef.
 instrument de mesure, pour comparer des grandeurs physiques.
 instrument d'optique, à base de système optique.
 instrument dentaire, outil utilisé par les dentistes pour dispenser un traitement dentaire.

Finance 
 instrument financier, titre ou contrat.

Statistiques 
 En statistiques, un instrument (ou variable instrumentale) renvoie à la méthode des variables instrumentales, une méthode pour identifier des relations causales entre des variables à partir de données statistiques.

Voir aussi 
 
 
 
 Instrumentier
 Instrumentiste
 Instrumentalisme
 Liste de fabricants d'instrumentation scientifique